Норија де Анхелес има више значења:

 Општина Норија де Анхелес (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Норија де Анхелес (Норија де Анхелес, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику